Sezon łotewskiej ekstraligi jest rozgrywany na przełomie 2014 i 2015 roku. Jest to 34. sezon rozgrywek mistrzostw Łotwy w hokeju na lodzie.

Tytułu mistrzowskiego bronił HS Riga/Prizma, który w finale poprzedniej edycji pokonała HK Kurbads 4:2.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza trwała od 6 września 2014 do 7 marca 2015 roku. W sezonie zasadniczym uczestniczyło 7 drużyn, które rozegrały po 30 spotkań.

Tabela 

Legenda:       = Awans do półfinału ligi

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowały wszystkie drużyny z rundy zasadniczej. Zwycięzca sezonu zasadniczego HK Mogo, przystąpił do gry w półfinale. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach i w meczu o 3 miejsce toczyła się do trzech meczów wygranych, zaś rywalizacja w finale do czterech zwycięskich spotkań.

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie na Łotwie
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 na Łotwie
2015 na Łotwie